Ванему́йне:
 Ванемуйне — бог музыки в эстонской мифологии.
 Ванемуйне — театр в Эстонии.